La antorcha inhumana es el décimo octavo episodio de la séptima temporada de la serie animada Futurama. Será transmitida originalmente en Comedy Central el 26 de junio del 2013.

Sinopsis
Bender se convierte en un heroico bombero al salvar a unos mineros solares gracias, en parte, a la tecnología anti-calorífica del profesor. El alcalde de Nueva Nueva York convierte, entonces, a Planet Express en un departamento de bomberos. Sin embargo, los incendios que apagan forman un patrón, son lugares que Bender visita previamente, por lo que creen que es él es quien inicia los incendios para ser alabado como héroe, pero es causado por un ente de energía solar que planea realizar una micronova en la Tierra.

Episodios

Véase también 

 Los robots y la cigüeña
 A brazo partido
 Decision 3012
 El Ladrón Bolsafaz
 Zapp el Idiota
 El Efecto Mariborla
 El tío de los Seis Millones de Dólares
 La monda con pan
 Libre Albedrío, tío
 Deseos de casi morir
 31st Century Fox
 Viva Marte Las Vegas
 Naturama
 La barriga de plomo
 Pavimento 2-D
 T: El terrícola
 El gran romance de Fry y Leela
 La antorcha inhumana
 Pozo de diversión del Sábado por la mañana
 Calculón 2.0
 Assie vuelve a casa
 Leela y la planta de los genes
 Juego de Tonos
 Asesinato en Planet Express
 Hedor y pestilencia
 Mientras tanto

Enlaces externos 
 The Inhuman Torch en Futurama Wiki en inglés.
 The Inhuman Torch en Episodios de Futurama en español.

Futurama
Series de televisión de Estados Unidos de los años 2010